Borów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Borów, village du powiat de Polkowice
 Borów, village et siège de la gmina de Borów du powiat de Strzelin
 Borów, village du powiat de Świdnica 
 Borów, village du powiat de Trzebnica 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Borów, village

dans la voïvodie de Łódź
 Borów, village du powiat de Łowicz
 Borów, village de la gmina de Grabów 
 Borów, village de la gmina de Łęczyca 

dans la voïvodie de Lublin
 Borów, village du powiat de Krasnystaw
 Borów, village du powiat de Kraśnik 
 Borów, village du powiat d'Opole Lubelskie 

dans la voïvodie de Lubusz 
 Borów, village du powiat de Świebodzin

dans la voïvodie de Mazovie
 Borów, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Borów, village du powiat de Jędrzejów